Topônio (em português europeu:topónio) é uma forma de méson quarkônio. Eles nunca foram observados em experimentos e não são pensados para serem. Por serem compostos por um quark top e um antiquark top, que são tão pesados que decaem por via interação fraca antes mesmo que a interação forte os unisse para formar essa forma exótica de méson.

Não deve ser confundido com o méson T, que seriam compostos por um quark top e um outro quark mais leve como o quark up, quark down, quark strange ou o quark charme

Ver também 
 Méson
 Méson rho
 méson upsilon
 quark top
 antiquark top
 méson T
 quarkônio

Mésons
Partículas elementares hipotéticas